Esistono più comuni francesi con questo nome

Vernouillet – Eure-et-Loir
Vernouillet – Yvelines